USS Forrest Sherman — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала Форреста Шермана ().

 USS Forrest Sherman (DD-931)  — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі протягом 1950-1982 років. Зданий на злам у 2014 році
 USS Forrest Sherman (DDG-98) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2006 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни